La Supercoupe d'Ukraine de 2014 est la onzième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  à l'Arena Lviv de Lviv.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, championne d'Ukraine en 2013-2014, à celle du Dynamo Kiev, vainqueur pour sa part de la coupe nationale. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa dixième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la huitième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à six reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de quatre victoires pour le Dynamo contre deux pour le Chakhtar.

Après une première mi-temps pauvre en occasions, la rencontre devient plus active au cours de la deuxième période qui voit le Dynamo se montrer plus entreprenant en attaque. C'est cependant le Chakhtar qui ouvre la marque à un quart d'heure de la fin par l'intermédiaire d'Oleksandr Hladkyy. Les Kiévains essaient par la suite d'égaliser mais ne parviennent pas à se créer d'opportunités nettes, concédant même le but du 2-0 dans le temps additionnel sur une contre-attaque achevée par Marlos. Le Chakhtar décroche ainsi son sixième titre dans la compétition, le troisième d'affilée.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2013-2014
 Coupe d'Ukraine de football 2013-2014

2014
Sport en Ukraine en 2014
Sport en juillet 2014
Sport à Lviv
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev